

Série télévisée 

 The Final Cut est une mini-série britannique de la BBC en 1995,  de House of Cards

Cinéma 

 The Final Cut est le titre original du film Décompte infernal réalisé par Roger Christian en 1995 ;
 The Final Cut est le titre original d'un film canadien de Omar Naim sorti en 2004.

Musique 

 The Final Cut est une chanson du groupe Pink Floyd ;
 The Final Cut est aussi un album du groupe Pink Floyd sorti en 1983.

Voir aussi